Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herrendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1957.

Turnierplan

Quelle 
 Tennis, amtliches Organ der Sektion Tennis der DDR, Heft 4, Juli 1957

1957
Tennisturnier 1957